Dnevnik direktora chkoly (Дневник директора школы) est un film soviétique réalisé par Boris Frumin, sorti en 1975.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Alekseï Gambarian
 Musique : Viktor Lebedev
 Décors : Youri Pugatch

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1975
Film dramatique soviétique